Impressions – album di Mal Waldron del 1959
 Impressions – album di John Coltrane del 1963
 Impressions – standard jazz composto da John Coltrane
 Impressions – raccolta di Mike Oldfield del 1979
 Impressions – album di Laura Nyro del 1980
 Impressions – album dei Lunatic Soul del 2011
 Impressions – album di Chris Botti del 2012
 The Impressions – gruppo musicale statunitense